W Polsce
 Hutki – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Krasnobród 
 Hutki – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Bolesław 
 Hutki - przysiółek wsi Piwoda w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Wiązownica
 Hutki – osada leśna w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Czarna Białostocka
 Hutki – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Konopiska

 Hutki – gromada

 Zobacz też
 Hutki-Kanki